Dia kan avse:

 Dia – när ungar till däggdjur suger mjölk, se Di (mjölk)
 Dia (artist) – sydkoreansk sångerska
 Dia (datorprogram) – ett datorprogram för att skapa diagram
 Dia (musikgrupp) – sydkoreansk tjejgrupp
 Dia (måne) – en av Jupiters månar
 dia- – ett prefix i svenska, se Lista över prefix i svenskan
 Diabild – fotografi för visning med genomlysning eller projicering på vit duk eller vägg 
 DIA - en amerikansk federal myndighet sorterande under försvarsdepartementet. se Defense Intelligence Agency
 DIA - Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning i Finland
 Dia - annat namn för ön Naxos i Grekland